AZUR GAELS est un club de football gaélique implanté à Valbonne dans les Alpes-Maritimes. Le club a été créé en 2015 et participe au championnat de France de football gaélique.

Les joueurs de Azur Gaels sont surnommés « les aigles » en référence à l'aigle de leur blason. Les couleurs officielles du club sont le bleu azur, le bleu royal et le blanc. 

Le club organise tous les ans à Biot, en novembre ou en octobre, le Azur Gaelic Festival, un festival où l'Irlande et le football gaélique sont à l'honneur.

Histoire 

Fondé par Richard Faul et Charley Cornillau, tous deux ayant déjà pratiqué le football gaélique dans d'autres clubs, Azur Gaels voit le jour en octobre 2015.

Ayant pour objectif de promouvoir et pratiquer le football irlandais sur la Côte d'Azur, le club grandit très vite et devient une association loi de 1901 dès décembre de cette même année.

Azur fait son premier match le 12 décembre 2015 contre Provence le premier club de la région, une rivalité locale est alors créée avec comme récompense un trophée nommé « La cigale d'or » qui est remis en jeu à chaque rencontre entre les deux formations.

En janvier 2016, Azur Gaels et Provence sont invités par le RC Toulon, qui reçoit le Stade Français à l'Alliance Riviera à Nice, pour jouer un match de démonstration en ouverture de l’événement.

Très vite, le pub Roots de Valbonne apporte son soutien au club ainsi que la célèbre chaîne Ma Nolan's.

Pour sa première saison en championnat de France, Azur finit  du classement, un cas exceptionnel pour un club né seulement quelques mois auparavant.

En septembre 2016, l'équipe connaît son premier déplacement international en décollant pour Rome affronter la Lazio et fêter le jumelage des deux clubs.

En novembre de la même année a lieu le premier festival Azur Gaels à Biot.

Pour leur deuxième saison, en juin 2017, les Aigles finissent vice-champion de France de deuxième division.

Septembre 2018, Azur Gaels se déplace en Irlande dans le cadre d'un jumelage avec l’équipe de Listowell du comté de Kerry.

Pour la première fois de son histoire, Azur Gaels remporte un tournoi, le 23 février 2019 à Biot en battant les Clermontois en finale.

Durant la saison 2018-2019, Azur Gaels termine  de deuxième division française, soit  du classement national pendant les finales du championnat de France à Vannes.

En octobre 2019, à Vienne en Autriche, Azur Gaels remporte le championnat d'Europe "Junior D".

Alors qu'Azur arrive troisième du premier tournoi mineur de la saison 2019-2020, le contexte sanitaire exceptionnel lié au Covid-19 et les directives de l'état, poussent la Fédération Française de Football Gaélique à annuler toutes les compétitions dont le championnat de France.

Palmarès 
Saison 2016-2017 

  de division 2

Saison 2018-2019

 Vainqueur du tournoi mineur d'Azur ( manche du championnat)
  de division 2

Saison 2019-2020

 Vainqueur du championnat d'Europe junior D

Effectif

Occitanie 
Les joueurs d'Azur Gaels peuvent être sélectionnés pour l'équipe régionale : Occitanie, représentant le sud de la France dans les compétitions internationales masculines.

Créée en 2019, cette sélection a déjà participé aux World Games 2019 en Irlande, où elle a terminé en demi-finale de Shield. Cinq joueurs Azur Gaels y ont contribué.

L'Occitanie est invitée aux Euro Games de 2020.

Voir aussi
 site officiel du club

Équipe de football gaélique
Club de sports gaéliques en France
Club sportif fondé en 2015